Миклашевич — фамилия.

Известные представители 
 Миклашевич, Варвара Семеновна (1772?—1846) — русская писательница.
 Миклашевич, Екатерина Леонидовна (род. 1992) — белорусская футболистка.
 Гениюш, Лариса Антоновна (в девичестве Миклашевич) (1910—1983) — белорусская поэтесса, писательница и общественный деятель.
 Миклашевич, Пётр Петрович (род. 1954)— белорусский юрист, председатель Конституционного суда Республики Беларусь с 2008 года.
 Миклашевич, Светлана Анатольевна (род. 1975) — российская спортсменка (пауэрлифтинг), шестикратный чемпион мира.